

Personnalités 

 Frédéric Jansoone ou Janssoone (1838-1916), prêtre franciscain, vicaire custodial en Terre Sainte, bienheureux catholique ;
 Georges Jansoone (1858-1940), prélat catholique français, évêque ;
 Lucien Janssoone (1898-1944), résistant français.

Institutions 
 Musée du Père Frédéric Janssoone, musée consacré à Frédéric Jansoone situé à Trois-Rivières, au Québec.